Коакојул има више значења:

 Коакојул (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Коакојул (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Коакојул (Кечултенанго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Коакојул (Зитлала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику